Tetrameres fissispina — це вид нематод родини Tetrameridae.

Примітки 

Нематоди
Тварини, описані 1861